Ефре́мов — станция Московской железной дороги. Расположена в городе Ефремов Тульской области.

Краткая характеристика 
Входит в Тульский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-4 Московской дирекции управления движением. По основному характеру работы является грузовой, по объёму работы отнесена к 3 классу. Одна из крупных станций на неэлектрифицированном участке Ожерелье — Елец. От станции отходят несколько подъездных путей.

Является стыковой, передаточной между Московской и Юго-Восточной железными дорогами. Граница проходит к югу от станции, за железнодорожным мостом через реку Красивая Меча, линия на Елец относится к Белгородскому региону ЮВЖД.

Здание вокзала расположено на возвышении, а платформы находятся между средними путями станции. Выход к ним возможен только по пешеходному мосту или настилу.

История 
Станция была открыта в 1874 году на ответвлении Ряжско-Вяземской железной дороги от Узловой до Ельца. Важную роль в этом сыграл Д. Д. Оболенский. В 1931 году станция перестраивается, в 1954 году построен двухэтажный вокзал. В октябре 1919 года М. И. Калинин приезжал на агитпоезде в Ефремов, где выступал с пламенной речью к ефремовским трудящимся.

К 140-летию со дня рождения великого русского писателя Ивана Бунина на смотровой площадке возле вокзала установлен памятник в его честь. Автор памятника — Александр Бурганов.

Пассажирское движение 
На станции останавливаются все пригородные и поезда дальнего следования. Пригородное сообщение обслуживается поездами ЦППК. Пригородное сообщение связывает Ефремов с городами Тульской области: Богородицк, Узловая, Новомосковск.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 

Станции Тульского региона Московской железной дороги
Муниципальное образование город Ефремов
Грузовые станции
Станции 2 класса
Стыковые междудорожные станции
Железнодорожные станции и платформы Тульской области